Чжанму, драм () або Кхаса непальською, це митне місто та прикордонний пункт в’їзду, розташованицй в окрузі Ньялам на кордоні Непалу та Китаю. Простягається через річку Бхоте-Коші від непальського міста Кодарі. На висоті 2300 метрів над рівнем моря Чжанму має м’який і вологий субтропічний клімат, що є рідкістю для Тибету.

Історія 
У давні часи Кодарі, непальське село на іншому березі, було відправною точкою трансгімалайського караванного шляху. Неварські торговці прямували з Кодарі на північ і, перетнувши перевал Куті, повернули на схід, щоб продовжити свою подорож через Тибетське плато до Лхаси.

Будівництво 115 км Дорога Катманду-Кодарі відбувалася в період 1963–67 років. У Китаї вона отримала назву Китайське національне шосе 318, а в Непалі – Шосе Араніко H03.

Китай давно планує та обговорює будівництво залізниці, яка з’єднає Лхасу з Чжанму на кордоні Непалу та Китаю, починаючи з 2008 року. Вона планується як продовження 1956 км Цинхай-Тибетська залізниця. Однак станом на кінець 2018 року цілком зрозуміло, що Китай чекає, поки уряд Непалу серйозно почне будівництво залізниці звідти до Катманду через гірську місцевість, будівництво якої, як очікується, займе щонайменше 9 років. (Китайська сторона траси, 500 км, по суті незаселений) Таким чином, будь-яка залізниця, яка з’єднає нинішню кінцеву зупинку Сігазе з Катманду, малоймовірно буде збудована аж до 2030 року.

Транспорт 
Чжанму знаходиться трохи на північ від та вище прикордонного переходу на мосту Дружби, де Китайське національне шосе 318 стає шосе Араніко та відразу проходить повз село Кодарі в районі Сіндхупалчок на шляху до Катманду . До землетрусу туристи, які подорожували між Непалом і Тибетом, значною мірою користувалися цим переходом, а також була значна транскордонна торгівля.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Туристична інформація про місто Чжанму

Міста Китаю